Skandium (21Sc) má 26 známých izotopů od 36Sc po 61Sc, ovšem pouze jeden z nich, 45Sc, je stabilní. Je známo celkem 25 radioizotopů tohoto prvku, nejstabilnější je 46Sc s poločasem přeměny 83,79 dne, dále následují 47Sc (3,35 d) a 48Sc (43,67 h). Ostatní izotopy mají poločasy kratší než 4 hodiny, většinou pod 2 minuty. Nejméně stabilní je 39Sc s poločasem přeměny pod 300 nanosekund (poločasy 36Sc, 37Sc a 38Sc nejsou známy).

Tento prvek má také 10 jaderných izomerů, z nichž je nejstabilnější 44m2Sc s poločasem 58,61 hodiny.

Izotopy lehčí než stabilní 45Sc většinou podléhají beta plus přeměně nebo záchytu elektronu za vzniku vápníku, zatímco těžší se přeměňují beta minus na titan.

Seznam izotopů

Reference

Externí odkazy 
 

Skandium
Skandium